Les Témoins de Satan est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Une jeune femme, Lucia Demal, est accusée du meurtre de son fiancé Gérald. Son avocat M Brunet va vouloir démontrer que les témoins ne sont pas fiables. Il lance un défi à Ric, et le blesse d'une balle dans un guignol bruxellois. Toutefois, il a un alibi, couvert notamment par Bob Drumont. Ric pense qu'il a engagé un comédien. Effectivement, celui-ci le contacte mais est menacé par un tiers et doit s'enfuir. Pour son reportage, Ric interroge aussi les témoins, et commence à croire à une machination. Les témoignages sont suspects et les témoins avaient intérêt dans la mort de Gérald. 
Ric est de nouveau agressé par un homme ressemblant à M Brunet ; Bréban veut le faire arrêter, mais Ric l'en dissuade, pensant que c'est une tactique pour l'empêcher de défendre Lucia et donc de faire condamner la jeune femme. On découvre qu'un véhicule identique à celui de Lucia avait été loué le jour du meurtre. Cet élément et le talent de son avocat font acquitter Lucia.
Ric se demande qui a assassiné Gérald. Il suspecte Drovitch et le suit. Il finit par le retrouver en train d'embrasser Lucia. Ric accuse alors Lucia  et Drovitch menace Ric d'une arme mais Lucia s'interpose et le coup part : la jeune femme succombe.

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bréban : chef de la PJ de Bruxelles
 Commissaire Bourdon
 Maître Ivan Brunet : grand ténor du barreau de Paris
 Lucia Demal : fiancée de la victime, Gérald Bertheau, et accusée du meurtre
 Marc Drovitch : ancien amant de Lucia et ami de Gérald

Lieux 
Bruxelles : la visite touristique commencée par la brasserie Cantillon dans Ric Hochet contre Sherlock se poursuit, notamment avec le théâtre de marionnettes Toone.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1989
Diable dans la littérature